Piecha est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Barbara Piecha (1949-), lugeuse polonaise ;
 Bolesław Piecha (1954-), homme politique polonais.

Patronyme polonais